Андерс Чудениус (; 26 февраля 1729, Соткамо, Шведское королевство — 1 февраля 1803, Карлебю, Великое герцогство Финляндское) — шведско-финский священник и депутат риксдага от церкви, известный как самый крупный идеолог классического либерализма в истории Скандинавии.

Биография 
Родился в Соткамо, Эстерботтене, Швеция (ныне — северо-восточная Финляндия), в семье капеллана. Учился в Королевской академии Або под началом Пера Кальма — одного из «апостолов Линнея». Чудениус стал священником и впоследствии философом Эпохи Просвещения. Он был избран как депутат от церкви в шведский риксдаг и работал там в 1765—1766 годах; принадлежал к партии «колпаков», которая захватила большинство в парламенте и фактическую власть над правительством, приняв в Швеции закон о свободы прессы — самый либеральный в мире на тот момент наряду с аналогичными в Англии и Республике Соединённых провинций. Выступая категорически против крайне интервенционистской политики меркантилизма, проповедовавшейся ранее преобладающей на протяжении десятилетий в парламенте партией «шляп», он был в конечном счёте вынужден уйти в отставку за свою критику проводимой верхушкой партии «колпаков» радикальной дерегуляции политики и её социальных и политических последствий.

После государственного переворота короля Густава III в 1772 году, который означал конец парламентского правления до следующего века, Чудениус ненадолго вернулся на видное место в политической жизни и работал над тем, чтобы увеличить гражданские свободы и экономическую свободу как часть доктрины Густава о просвещённом абсолютизме, и способствовал отмене пыток как средства допроса, ограничению применения смертной казни и легализации иммиграции католиков и иудеев в Швецию. Однако в конечном счёте из-за всё возраставшей самодержавной позиции короля и споров с ним Чудениус снова впал в немилость, вследствие чего он отошёл от политики, уйдя в частную жизнь, и поселился в Эстерботтене, где и умер в возрасте 73 лет.

Являясь сторонником экономического либерализма, свободы вероисповедания, свободы слова и иммиграции (он написал брошюру о невидимой руке за десять лет до публикации «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адама Смита), он был одним из первых крупных философов либерализма.

Примечания

Литература 
 
 Hyttinen, Pertti. Anders Chydenius Defender of Freedom and Democracy. Kokkola: Chydenius Institute of the University of Jyväskylä, 1994. ISBN 951-34-0322-X
 Mustonen, Juha. The World’s First Freedom of Information Act Anders Chydenius' Legacy Today. Anders Chydenius Foundation publications, 2. Kokkola: Anders Chydenius Foundation, 2006. ISBN 952-99519-2-2
 Uhr, Carl G. Anders Chydenius 1729—1803 A Finnish Predecessor to Adam Smith. Meddelanden från Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Åbo akademi, 6. Åbo: Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Åbo akademi, 1963.

Философы Швеции
Депутаты риксдага